Ringgenberg bezeichnet:
 Ringgenberg BE, Gemeinde im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern, Schweiz
 Ruine Ringgenberg (Bern) in Ringgenberg BE, Kanton Bern
 Burg Ringgenberg (Graubünden) in Zignau, Kanton Graubünden
 Ringgenberg (Mels), Berg im Weisstannental, Gemeinde Mels, Kanton St. Gallen, Schweiz

Ringgenberg ist der Name folgender Personen:

Angehörige des Ringgenberg (Adelsgeschlecht) in der Schweiz:
 Johann von Ringgenberg (urkundlich belegt von 1291 bis 1351), mittelalterlicher Spruchdichter

sowie:
 Fritz Ringgenberg (1891–1977), Schweizer Mundartdichter 

Siehe auch:
 Ringenberg (Begriffsklärung)